FIFA Football 2004, также известный как FIFA Soccer 2004 в Северной Америке, футбольный симулятор разработанный EA Canada и опубликованный Electronic Arts. Он вышел в продажу в октябре 2003 года.

FIFA Football 2004 является одиннадцатой игрой в серии FIFA и восьмой в 3D. Игра использует движок FIFA Football 2003. Заглавная песня Kings of Leon «Red Morning Light».

На обложке изображены Алессандро Дель Пьеро из «Ювентуса», Тьерри Анри из «Арсенала», и Роналдиньо одетый в форму сборной Бразилии.

Особенности 
 Новая система управления игроками Off the Ball, позволяющая контролировать на поле не только игрока с мячом, но и находящихся вблизи других футболистов.
 Полностью переработана система пасов — теперь вы уже безошибочно сделаете точный пас на партнера по команде.
 На уровень выше стал искусственный интеллект.
 Увеличилось количество команд, за которые вы сможете поиграть, доступно более 10000 игроков, 500 футбольных клубов и 18 лиг.
 Появилась возможность поиграть с поклонниками серии и в многопользовательском режиме на EA Sports Online.

Отзывы 

Обзоры игры были в основном положительными. Official U.S. PlayStation Magazine поставил игре 5 баллов из 5 в то время как Official UK Playstation Magazine поставил игре 8 из 10. Версии для Xbox было дано 8,4 из 10 и 7,8 из 10 для PC версии на GameSpot.

FIFA 2004 получила премию BAFTA в области игр 2004 года в номинации «Sports».

Саундтрек 
 The Dandy Warhols — «We Used to Be Friends»
 Asian Dub Foundation — «Rise To The Challenge»
 Babamania — «Wanna Rock»
 Café Tacuba — «Eo» (El Sonidero)
 The Cooper Temple Clause — «Promises, Promises»
 DJ Sensei — «Musica Grande»
 Kasabian — «L.S.F.»
 Kings of Leon — «Red Morning Light»
 Caesars — «Jerk It Out»
 Goldfrapp — «Train»
 Пол ван Дайк — «Nothing But You»
 The Jam — «Town Called Malice»
 Kane — «Rain Down on Me» (Tiesto Remix)
 Radiohead — «Myxomatosis»
 Junior Senior — «Rhythm Bandits»
 The Stone Roses — «Fools Gold»
 Tosca — «Gute Laune»
 Lostprophets — «Burn Burn»
 The Raveonettes — «That Great Love Sound»
 Suburbia — «Always»
 The Clones — «Crazy Boys»
 The Individuals — «Take A Ride»
 Timo Maas — «Unite»
 Tribalistas — «Já Sei Namorar»
 Underworld — «Two Months Off»
 Vicentico — «Se Despierta La Ciudad»
 Wir Sind Helden — «Guten Tag»
 Zeca Pagodinho — «Deixa A Vida Me Levar»

Примечания

Ссылки 
 Саундтрек лист на IGN

Компьютерные игры 2003 года
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для Game Boy Advance
Игры для Windows
Игры для N-Gage
Игры для мобильных телефонов
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games